Финал  состоялся 31 мая 2015 года. Лиссабонский «Спортинг» оказался удачливее «Браги» в серии послематчевых пенальти после того, как команды сыграли вничью 2:2 по итогам основного и дополнительного времени матча.

Путь к финалу

Финал

Примечания 

2015
События 31 мая
Май 2015 года
Спорт в Португалии в 2015 году
Португалия
Матчи ФК «Спортинг» Лиссабон
Матчи ФК «Брага»
Спортивные соревнования в Лиссабоне